Ein perfektes Paar ist der Name folgender Filme:

 Ein perfektes Paar (1979), US-amerikanische Liebeskomödie von Robert Altman
 Ein perfektes Paar (2005), französisches Drama von Nobuhiro Suwa